Ове́чка — многозначное понятие:

 Овечка — уменьшительно-ласкательное название овцы. В переносном смысле — воплощение невинности.

Гидроним 
 Овечка — река в Ставропольском крае и Краснодарском крае, левый приток Кубани.
 Овечка — река в Карачаево-Черкесии, правый приток Кубани.

Разное 
 «Овечка» — народное название паровоза серии Ов.
 «Овечка» — пьеса Надежды Птушкиной.

См. также 
 Овечка Долли
 Рахиль (, Рахе́ль — «овечка») —  в Ветхом Завете.